Pjotr Tolstoi () ist der Name folgender Personen:

* Pjotr Andrejewitsch Tolstoi (um 1646–1728), russischer Politiker aus dem Adelsgeschlecht Tolstoi
 Pjotr Olegowitsch Tolstoi (* 1969), russischer Journalist, Schauspieler und Politiker